Kaiserplatz steht für:

 Kaiserplatz (Aachen)
 Kaiserplatz (Bonn)
 Kaiserplatz (Düren)
 Kaiserplatz (Frankfurt am Main)
 Kaiserplatz (Fürth), siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/K #Kaiserplatz
 Kaiserplatz (Karlsruhe)
 Kaiserplatz (Kassel)
 Kaiserplatz (München)
 Kaiserplatz (Wuppertal)

ehemaliger Name: 
 Bundesplatz (Berlin) in Berlin
 Friedensplatz (Dessau) in Dessau-Roßlau
 Kaiserplatz Altona 1897–1922

Siehe auch:
 Jakob-Kaiser-Platz
 Kaiser-Wilhelm-Platz 
 Kaiser-Friedrich-Platz